Anders Eldebrink, švedski hokejist in hokejski trener, * 11. december 1960, Morjärv, Švedska.

Eldebrink je v švedski ligi igral za klub Södertälje SK, skupno kar sedemnajst sezon, ob tem pa še za kluba Vancouver Canucks in Quebec Nordiques v ligi NHL in EHC Kloten v švicarski ligi. V sezoni 1984/85 je bil izbran za švedskega hokejista leta, v sezonah 1987/88 in 1988/89 za najkoristnejšega igralca švedske lige ter v letih 1984, 1985, 1987, 1988 in 1989 na švedsko tekmo zvezd. 

Za Švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil bronasto medaljo, in šestih Svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik ene zlate in treh srebrnih medalj. Skupno je za reprezentanco nastopil na 165-ih tekmah, na katerih je dosegel 38 golov.

Leta 2015 je bil sprejet v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 76/77
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 77/78
|
| 19
| 4
| 2
| 6
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 78/79
|
| 35
| 15
| 11
| 26
|
| 16
|
| 9
| 3
| 5
| 8
|
| 8
|-
| Södertälje SK
| Švedska 2. liga
| 79/80
|
| 36
| 8
| 10
| 18
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 80/81
|
| 36
| 5
| 18
| 23
|
| 37
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
| 8
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 81/82
|
| 38
| 1
| 8
| 9
|
| 21
|
| 13
| 0
| 0
| 0
|
| 10
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 82/83
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Fredericton Express
| AHL
| 82/83
|
| 47
| 7
| 26
| 33
|
| 14
|
| 12
| 2
| 11
| 13
|
| 0
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 82/83
|
| 12
| 1
| 2
| 3
|
| 8
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 83/84
|
| 36
| 10
| 17
| 27
|
| 40
|
| 3
| 3
| 0
| 3
|
| 2
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 84
|
| 8
| 1
| 4
| 5
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 84/85
|
| 34
| 10
| 12
| 22
|
| 20
|
| 8
| 2
| 6
| 8
|
| 14
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 8
| 2
| 1
| 3
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 85/86
|
| 34
| 13
| 16
| 29
|
| 30
|
| 7
| 4
| 2
| 6
|
| 8
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 86/87
|
| 31
| 11
| 15
| 26
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 87/88
|
| 40
| 12
| 18
| 30
|
| 54
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 10
| 3
| 2
| 5
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 87
|
| 6
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 88
|
| 8
| 4
| 6
| 10
| +7
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 88/89
|
| 38
| 12
| 24
| 36
|
| 42
|
| 5
| 5
| 3
| 8
|
| 10
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 9
| 5
| 3
| 8
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 89/90
|
| 39
| 10
| 20
| 30
|
| 32
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 10
| 2
| 5
| 7
| +12
| '''10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Kloten
| Švicarska liga
| 90/91
|
| 36
| 15
| 23
| 38
|
|
|
| 10
| 1
| 6
| 7
|
|
|-
| EHC Kloten
| Švicarska liga
| 91/92
|
| 35
| 18
| 18
| 36
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Kloten
| Švicarska liga
| 92/93
|
| 36
| 14
| 26
| 40
|
| 63
|
| 11
| 3
| 8
| 11
|
| 2
|-
| EHC Kloten
| Švicarska liga
| 93/94
|
| 36
| 14
| 29
| 43
|
| 18
|
| 12
| 4
| 8
| 12
|
| 14
|-
| EHC Kloten
| Švicarska liga
| 94/95
|
| 25
| 8
| 16
| 24
|
| 16
|
| 12
| 1
| 10
| 11
|
| 10
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 95/96
|
| 32
| 9
| 11
| 20
|
| 28
|
| 4
| 2
| 3
| 5
|
| 4
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 96/97
|
| 39
| 10
| 13
| 23
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 96/97
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
| 2
| 7
| 9
|
| 8
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 97/98
|
| 42
| 8
| 11
| 19
| -9
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
| 0
| 6
| 6
|
| 6
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 836
| bgcolor="#7FFF00" | 235
| bgcolor="#7FFF00" | 370
| bgcolor="#7FFF00" | 605
| bgcolor="#7FFF00" | +12
| bgcolor="#7FFF00" | 663
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 131
| bgcolor="#7FFF00" | 32
| bgcolor="#7FFF00" | 76
| bgcolor="#7FFF00" | 108
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 104
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Švedski hokejski trenerji
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Södertälje SK
Hokejisti Vancouver Canucks
Hokejisti Fredericton Express
Hokejisti Quebec Nordiques
Hokejisti EHC Kloten
Trenerji Timrå IK
Trenerji EHC Kloten
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih